Ehrharta stipoides är en gräsart som beskrevs av Jacques-Julien Houtou de La Billardière. Ehrharta stipoides ingår i släktet Ehrharta och familjen gräs. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
stipoides